Leptorhynchos (dinosauriër), een geslacht van dinosauriërs
 Leptorhynchos (plantengeslacht), een plantengeslacht uit de composietenfamilie